Покло́нная гора — топоним.

Поклонная гора в Москве.
Поклонная гора в Санкт-Петербурге.